Айфоногрáфія () — це гілка мобілографії, яка передбачає виведення на перший план функцій фотокамери в тих приладах, де спочатку була заявлена як додаткова функція. З'явилася разом з появою Apple iPhone у 2007 році. У вужчому сенсі, айфонографія — це мистецтво фотографування на смартфон, найчастіше — Apple iPhone. На відміну від звичайної фотографії, айфонографія має певні характерні особливості.

Суть айфонографії полягає не просто у фотографуванні на смартфон, а й обов'язковій художній обробці фото за допомогою програмних засобів на самому мобільному пристрої.

Число шанувальників цього виду фотографій постійно зростає. Вони завантажують свої витвори на фотохостинги, продають онлайн. Фотографи беруть участь у виставках та майстер-класах.

Звичайно, у фотозйомці мобільним телефоном є безліч нюансів і вимог, а також відсутні деякі вельми корисні функції (наприклад: змінні об'єктиви, світлосильна оптика, наявність ручного фокусування), які є на повноцінних камерах. Але творити можна як і найновішою престижною фотокамерою, так і камерою мобільного телефону. Так уже вийшло, що саме iPhone має досить прийнятну камеру, тому активно розвивається саме айфонографія.
 
Не варто думати, що айфонографія — це свято аматорської фотографії в гіршому сенсі цього слова. До такого виду творчості часто приходять професійні фотографи, художники, дизайнери. Для них це ще одна можливість експериментувати, відкривати щось нове. Айфонографія мобільніша за зйомку на традиційні апарати, але зробити хороший знімок на телефон в силу більш скромних потужностей камери складніше, ніж пару разів клацнути затвором Nikon. З іншого боку — не потрібно розбиратися в налаштуваннях звичайного фотоапарата

До недавнього часу твори айфонографії визначалися тільки як фото, створені за допомогою iOS-пристрою, проте зараз у межи айфонографії потрапляють фото, створені й за допомогою Android-смартфона через спільність застосунків та фотосервісів для цих мобільних операційних систем (вперше ці застосунки з'явилися для iOS пристроїв, тому закрипілася назва «айфонографія»).

Історія айфонографії 
Айфонографія з'явилася разом із появою першого Apple iPhone (iPhone 2G) із камерою у 2 мегапікселі у 2007 році.

Далі цей спосіб фотографування почав швидко набирати популярності. З подальшим покращенням камери Apple iPhone, а саме розподільна здатність та якість зображення, професійні фотографи активно зацікавилися цим напрямком і почали визнавати цінність iPhone-фотографії.

З'явилися спільноти шанувальників айфонографії в Інтернеті, що почали активно цікавитися та популяризувати її.

Айфонография набула такої надзвичайної популярності, що її як предмет почали вивчати в навчальних закладах. Так, лондонський коледж став першим у світі навчальним закладом, де студентам запропонували новий курс — айфонографія, або як навчитися професійно фотографувати за допомогою iPhone.
«Камера, яка завжди з тобою», — так викладачі нового курсу в лондонському Кенсінгтон і Челсі Коледжі говорять про головну перевагу смартфонів. Вони легкі, коштують недорого в порівнянні з професійною фототехнікою, і прості у використанні. Треба тільки навчитися.
Ідея виділити айфонографію в окремий предмет прийшла в голову Річарду Грею, професійному фотографу з 25-ти річним стажем. За його словами, студенти навіть і не підозрюють, що за допомогою iPhone, крім дзвінків і виходу в Інтернет, можна створювати чудові фотографії.

Центром айфонографії називають Лондон. Наприкінці 2011 року там, у галереї Acquire Gallery, пройшла виставка Pixel This, участь у якій була безкоштовною, а переможці отримали призи.

Згодом були анонсовані версії додатків для мобільної операційної системи Android (оскільки ця операційна система є однією з найпоширеніших у світі, то до цього напрямку фотографії може долучитися безліч людей зі значно доступнішими пристроями).

Як і будь-яке мистецтво, айфонографія є інтернаціональною, не знає обмежень та кордонів, тому в багатьох країнах світу з'явилися локальні спільноти та групи шанувальників, які все більше поширюють його у своїх державах. Українські шанувальники айфонографії переглядають діяльність угруповання Instagramers Ukraine та щотижневий випуск «15 найкращих фото тижня» на сайті UkrainianiPhone.com, російські  — iPhoneography.ru. Закордонні блоги про айфонографію: LifeInLoFi.com, PixelSatanExhibition.com, iPhoneographyCentral.com.

Характерні особливості 

 фото створені виключно смартфоном
 фото оброблені виключно на смартфоні
 змінена яскравість/контрастність
 до фото застосовуються фільтри та ефекти
 може додаватися рамка
 можна використовувати різне мобільне програмне забезпечення, навіть одразу декілька застосунків
 часто зображення квадратної форми (на кшталт поляроїда)

Основні техніки та ефекти:
 робота з кольорами
 ефект «чорно-білого»
 поєднання декількох фото
 затемнення зображення
 зміна яскравості/контрастності
 повторне застосування фільтру
 «вибух кольорів»
 підвищення чіткості
 розмивання
 «драматичний» ефект
 гранж
 ефект «ретро» тощо.

Додатки 
Список найпопулярніших додатків, що дозволяють робити фото, застосовувати фільтри, додавати ефекти та поширювати в соціальних медіа-ресурсах:
 Instagram
 Snapseed
 Hipstamatic
 FilterMania 2
 Pic Stitch
 Vintique
 Phoster
 VSCO CAM
 Photoshop Touch
 Picshop
 FX Photo Studio
 Photogene
 Camera Pro
 Color Splash effect
 Camera+
 PowerCam
 PicFrame
 360 Panorama
 Polamatic
 PerfectPhoto
 Color Splash Studio
 Panorama
 Wood Camera App

та інші.

Примітки

Джерела 
 Роботи в Малу академію наук України
 Костенко Олександр Євгенійович. Айфонографія — сучасне мистецтво фотографії. — К.: МАН. — 2013.

Посилання 
 Одна із спільнот айфонограферів у соціальній мережі Facebook

Техніка фотографії
Мобільні телефони